Да́рья Дми́триевна Сага́лова () — российская актриса театра и кино, хореограф, телеведущая.

Биография 
В 2003 году окончила подольскую гимназию № 7 с серебряной медалью. В гимназии с первого класса изучала английский, с пятого немецкий язык. Занималась танцами в хореографической школе «Фантазия», вместе с которой принимала участие в фестивалях «Кинотавр» и «Лики любви». Является левшой.

На одном из фестивалей в то время директор Государственного театра киноактёра Олег Бутахин предложил Сагаловой попробовать сыграть роль Золушки в одноимённом спектакле. С этого момента и началась её актёрская деятельность. Театральный дебют состоялся в спектакле «Щелкунчик». На тот момент Сагалова училась в 11 классе.

С 2003 года состоит в труппе Государственного театра киноактёра. В 2006—2013 гг. роль Светы Букиной в ситуационном комедийном сериале «Счастливы вместе» принесла Сагаловой широкую известность. В 2007 году участвовала в 3 сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ вместе с Александром Якиным. По сюжету, её должны были «похитить» братья Сафроновы, спрятав в одной из московских квартир, а экстрасенсы «взять след», вооружённые магическими способностями. С заданием справился Мехди Эбрагими Вафа — будущий победитель сезона. Также участвовала в шоу «Танцы со звёздами»-2008, где заняла 1-е место, и в шоу «Интуиция» на ТНТ, где выиграла миллион рублей.

В 2008 году она стала самой сексуальной женщиной России по результатам голосования читателей российского издания журнала «Maxim».

В 2009 году окончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом. В марте того же года открыла собственную школу танцев; в ноябре 2010 состоялся дебют учеников Сагаловой в шоу «Стиляги» («Россия»).

Личная жизнь 
21 января 2011 года вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова (род. 1981). У супругов трое детей: Елизавета (род. 1 июля 2011), Стефания (род. 31 июля 2015), дочь (род. 1 апреля 2019).

Фильмография

Телеведущая 
 2009 — специальный выпуск телепрограммы «Такси» на ТНТ
 2013—2015 — «5 ответов» и «Гостевая рубрика» на НТВ («НТВ утром»)
 2014—2015 — «Я права» на телеканале «Ю»
 2015—2016 — «Кулинарная звезда» на телеканале «Россия-1»

Примечания

Ссылки 
 Дарья Сагалова на сайте Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова
 Дарья Сагалова на сайте Школы танцев Дарьи Сагаловой

Выпускники хореографического отделения Московского государственного института культуры
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра